Мара Сантанджело була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Ярослава Шведова з рахунком 6–4, 6–4 in the final.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Тур WTA 2007
2007